Рэдукану () — румынская фамилия. Известные носители:

 Рэдукану, Думитру (род. 1967) — румынский гребец.
 Рэдукану, Еманойл (1929—1991) — румынская баскетболист.
 Рэдукану, Мария (род. 1967) — румынская певица.
 Рэдукану, Марчел (род. 1954) — румынский футболист.
 Рэдукану, Некула (род. 1946) — румынский футболист.
 Радукану, Эмма (род. 2002) — британская теннисистка румыно-китайского происхождения.